Тедун (Аньшань) (铁东) — район городского подчинения городского округа Аньшань провинции Ляонин (КНР).
 Тедун (Сыпин) (铁东) — район городского подчинения городского округа Сыпин провинции Гирин (КНР).